Рэ́дфорд или Ра́дфорд (Radford) — фамилия и топоним англосаксонского происхождения.

Известные носители 
 Рэдфорд, Артур Уильям (1896—1973) — американский военный деятель, адмирал.
 Рэдфорд, Барбара — британская фигуристка.
 Рэдфорд, Билл (1941—2011) — британский велогонщик, бронзовый медалист чемпионата Великобритании по велокроссу (1958).
  (ум. ок. 2007) — британский регбист, финалист Северной регбийной лиги в составе клуба «Брэдфорд Нортерн» (1952).
 Рэдфорд, Брайан — австралийский мотогонщик, серебряный медалист чемпионата Австралии по спидвею с коляской (1985).
  (1955—2011) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1994) — игрок в канадский футбол в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс».
 Рэдфорд, Джемма (род. 1985) — новозеландская легкоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Океании по лёгкой атлетике в беге на 100 м с барьерами (2004).
 Рэдфорд, Джим — американский специалист по визуальным эффектам, лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за минисериал или телефильм (2004) и премии «Эмми» в области новостей и документалистики за дизайн (2005).
  (род. 1947 — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Арсенал» (1971).
  (1851—1917) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1906—1917).
  (ур. Кэролайн Мэйтленд; 1858—1920) — британская писательница и поэтесса.
  (род. 1990) — новозеландский пловец, чемпион Океании в плавании на 10 км на открытой воде (2006).
 Рэдфорд, Кристи (род. 1988) — австралийская легкоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в эстафете 4×400 м (2004).
  (в замужестве — Кунс; род. 1970) — австралийская теннисистка, финалистка чемпионата США в помещениях в парах (1998).
  (род. 1979) — британский регбист, победитель Всемирного клубного поединка в составе «Брэдфорд Буллз» (2004).
  (род. 1975) — британский игрок в настольный теннис, чемпионка Англии в смешанных парах (1995).
  (1869—1937) — британский и австралийский англиканский священник, епископ Гоулберна (1915—1933).
 Рэдфорд, Майкл (род. 1946) — британский кинорежиссёр.
  (род. 1959) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Сиэтл Суперсоникс».
 Рэдфорд, Мэри Сью — канадская кёрлингистка.
  (ок. 1385—1455) — английский юрист и политик, член Палаты общин (1421, 1435).
  (род. 1957) — британский крикетчик, обладатель Кубка Benson & Hedges в составе команды графства Вустершир (1991).
  (ок. 1910 — ?) — канасдкий и британский бадминтонист, чемпион Канады в мужских (1929, 1932) и смешанных (1932) парах, победитель Открытого чемпионата Шотландии в одиночном разряде (1947, 1948), чемпион Южной Африки в одиночном разряде и смешанных парах (1948).
  (род. 1939) — британский бегун, чемпион Игры Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×110 ярдов в составе сборной Англии (1958, 1962).
  (1861—1945) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1949) — директор Национальной галереи Австралии (2004—2014).
  (1900—1998) — британский археолог, член Британской академии (с 1956).
 Рэдфорд, Стелла (род. 1995) — австралийская легкоатлетка, серебряная медалистка чемпионата Австралии по лёгкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями (2017).
  (род. 1963) — британский военный деятель, начальник Командования боевого и тылового обеспечения Британской армии (2013—2015), Объединённых сил быстрого реагирования (2016—2019), Главнокомандующий объединёнными силами в Европе (с 2020).
  (род. 1946) — канадский документалист, лауреат премии «Джемини» за научную документальную программу (2011).
  (1814—1870) — американский политик, член Палаты представителей (1863—1867).
  (1886—1943) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1908).
  (род. 1976) — американский экологический активист, директор «Гринпис США» (2009—2014).
 Рэдфорд, Фредерик — британский политик, шериф (1896—1897) и мэр (1900—1901) Ноттингема.
 Рэдфорд, Хелен — канадская кёрлингистка, чемпионка Канады среди смешанных команды в составе команды провинции Новая Шотландия (1993).
 Рэдфорд, Чарли (1900—1924) — английский футболист.
  — британский биофизик, член Королевского общества (с 2014).
  (1881—1944) — британский политик, член Палаты общин (1924—1929, 1933—1944).
 Рэдфорд, Эрик (род. 1985) — канадский фигурист.

 Лонгобарди-Рэдфорд, Питер (род. 1995) — британский тхэквондист, бронзовый медалист чемпионата Европы в весе до 74 кг (2018).

См. также 
  (род. 1934) — британский дипломат, посол Великобритании в Норвегии (1990—1994).
 Редфорд

Примечания